Čičkovina je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Martijanec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 223 stanovnika te 63 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji